A nemespapagáj-formák (Psittaculinae) a madarak (Aves) osztályának papagájalakúak (Psittaciformes)  rendjébe  és a papagájfélék (Psittacidae) család tartozó alcsalád.

Egyes rendszerbesorolások a valódi papagájformák (Psittacinae) alcsaládjába sorolják az ide tartozó nemeket és fajokat.

Rendszerezés
Az alcsaládba az alábbi 12 nem és 54 faj tartozik:

Bolbopsittacus – 1 faj
levágottfarkú papagáj (Bolbopsittacus lunulatus)

Psittinus – 1 faj
vörösvállú papagáj (Psittinus cyanurus)

Psittacella (Schlegel, 1871) - 4 faj
 Brehm-papagáj (Psittacella brehmii)
 Madarász-papagáj (Psittacella madaraszi)
 szerény papagáj (Psittacella modesta)
 festett papagáj (Psittacella picta)

Geoffroyus  (Bonaparte, 1850) – 3 faj
pirosfejű Geoffroy-papagáj  (Geoffroyus geoffroyi)
zöldfejű papagáj  (Geoffroyus simplex)
aranyfejű papagáj  (Geoffroyus heteroclitus)

Prioniturus  (Wagler, 1832) – 9 faj
kobalt madapapagáj  más néven aranyzöld papagáj  (Prioniturus discurus)
rakétafarkú papagáj  (Prioniturus flavicans)
zöld madapapagáj  (Prioniturus luconensis)
zászlós madapapagáj  (Prioniturus mada)
hegyi zászlósfarkú papagáj  (Prioniturus montanus)
zászlósfarkú motmot papagáj  (Prioniturus platurus)
Waterstradt zászlósfarkú papagáj  más néven  mindanaói zászlósfarkú papagáj  (Prioniturus waterstradti)
aranyló kobaltmadar  (Prioniturus platenae)
sului rakétafarkú papagáj  (Prioniturus verticalis)

Tanygnathus  (Wagler, 1832) – 4 faj
feketehomlokú edelpapagáj  (Tanygnathus gramineus)
kéktarkójú edelpapagáj  (Tanygnathus lucionensis)
éjszakai madapapagáj  (Tanygnathus sumatranus)
nagycsőrű papagáj  (Tanygnathus megalorhynchos)

Eclectus  Wagler, 1832 – 2 faj

Alisterus  (Mathews, 1911) – 3 faj
Ambon-királypapagáj  (Alisterus amboinensis)
zöldszárnyú királypapagáj  (Alisterus chloropterus)
ausztrál királypapagáj  (Alisterus scapularis)

Aprosmictus  (Gould, 1843) – 2 faj
Timor-pirosszárnyú papagáj  (Aprosmictus jonquillaceus)
pirosszárnyú papagáj  (Aprosmictus erythropterus)

Polytelis  (Wagler, 1832) – 3 faj
hegyi papagáj  (Polytelis anthopeplus)
kéksapkás papagáj más néven Walesi hercegnő-papagáj  (Polytelis alexandrae)
sárgatorkú papagáj (Polytelis swainsonii)

Psittacula  (Cuvier, 1800 – 15 faj
himalájai papagáj  (Psittacula himalayana)
kékfarkú himalája-edelpapagáj  (Psittacula finschii) 
fenyőpapagáj más néven  kínapapagáj  (Psittacula derbiana)
hosszúfarkú edelpapagáj  (Psittacula longicauda)
kékszárnyú sándorpapagáj más néven smaragd sándorpapagáj  (Psittacula calthropae)
mauritiusi sándorpapagáj  (Psittacula echo)
nagy sándorpapagáj  (Psittacula eupatria)
nicobari sándorpapagáj más néven  szürkefejû sándorpapagáj  (Psittacula caniceps)
örvös sándorpapagáj más néven kis sándorpapagáj  (Psittacula krameri) 
rodriguezi sándorpapagáj  (Psittacula exsul) -kihalt
Seychelle-szigeteki sándorpapagáj más néven kékarcú sándorpapagáj  (Psittacula wardi) -kihalt
rózsásmellű szakállaspapagáj  (Psittacula alexandri)
galambpapagáj más néven Malabár-papagáj  (Psittacula columboides)
rózsásfejű sándorpapagáj  (Psittacula roseata) 
szilvafejű papagáj más néven pelyhesfejű papagáj  (Psittacula cyanocephala)

Agapornis  (Selby, 1836) – 9 faj 
Fischer törpepapagája  (Agapornis fischeri)
földieperfejű törpepapagáj  más néven  nyassza törpepapagáj  (Agapornis lilianae)
rózsásfejű törpepapagáj  (Agapornis roseicollis) 
zöldfejű törpepapagáj  (Agapornis swindernianus)  más néven  (Agapornis swinderniana)
hegyi törpepapagáj  (Agapornis taranta)
szürkefejű törpepapagáj  (Agapornis canus)  más néven  (Agapornis cana)
narancsfejű törpepapagáj  (Agapornis pullarius)
álarcos törpepapagáj  (Agapornis personatus)
kormosfejű törpepapagáj  (Agapornis nigrigenis)

Források
 ITIS szerinti rendszerbesorolása

 
Madáralcsaládok